Аталай — турецкая фамилия.

Известные носители:

 Аталай, Бесим (1882—1965) — турецкий тюрколог и общественный деятель.
 Аталай, Бешир (род. 1947) — турецкий политик, министр внутренних дел в 2007—2011 годах, вице-премьер в 2011—2014 годах.
 Аталай, Махмут (род. 1934) — турецкий борец вольного стиля.